El Torneig de Stuttgart 2021, oficialment conegut com a MercedesCup 2021, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 13 de juliol de 2021 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista croat Marin Čilić va guanyar el dinovè títol individual del seu palmarès, però el primer en tres anys.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021